Brüdergemeinschaft steht für:
 Bruderschaft
 Brüderorden (römisch-katholisch)
 Ökumenische Brüdergemeinschaft von Taizé, siehe Communauté de Taizé
 Evangelische Brüdergemeinschaft, Eigenbezeichnung diverser Freikirchen

Siehe auch:
 Brüdergemeinde (Begriffsklärung)
 Brüderlichkeit
 Liste der Brüderorden